Сабиевые () — семейство двудольных растений, включающее в себя три рода и около 160 видов лиан, деревьев и кустарников.

Биологическое описание

Роды 
 . Листопадные или вечнозелёные деревья и кустарники с простыми или непарноперистыми листьями. Ареал рода — Индия, Юго-Восточная и Восточная Азия, тропическая Южная Америка.
 . Растения этого рода распространены в тропической Южной Америке.
 . Листопадные или вечнозелёные вьющиеся кустарники с простыми цельными листьями. Ареал рода — Индия, Юго-Восточная и Восточная Азия.

Ссылки 
 Sabiaceae на http://delta-intkey.com
 
 Flora of Pakistan: Sabiaceae
 Hansen & Rahn Families of Angiosperms: Sabiaceae

Семейства растений
Флора Азии
Флора Южной Америки